Ка́рская — многозначное слово.

Фамилия 
Ка́рская — женский вариант русской фамилии : Карская, Ида Григорьевна (1905—1990) — художница, живописец и график, книжный иллюстратор.
 Карская, Лариса Николаевна (1938—2003) — российский востоковед-библиограф.

Топонимика 
 Карская — железнодорожная станция на линии Обская — Бованенково — Карская в Ямало-Ненецком автономном округе.

См. также 
 Карский